Lee Jong-wook (1945-2006) - południowokoreański lekarz, dyrektor generalny Światowej Organizacji Zdrowia w latach 2003-2006
 Lee Jong-wook (ur. 1980) - południowokoreański baseballista